Chiesa di Nostra Signora di Monserrato a Burcei
 Chiesa di Nostra Signora di Monserrato a Ittiri